Bitwa pod Długosiodłem (1262) – bitwa rycerstwa mazowieckiego z Litwinami, Rusinami i Jadźwingami
 Bitwa pod Długosiodłem (1831) – bitwa powstania listopadowego
 Bitwa pod Długosiodłem (1920) – bitwa wojny polsko-bolszewickiej